Tobit kann Folgendes bedeuten:

 Tobit ist ein deuterokanonisches bzw. apokryphes Buch des Alten Testaments, siehe: Buch Tobit.
 Das Tobit-Modell (Kunstwort aus „Tobin’s probit“, nach dem Nobelpreisträger James Tobin)
 Tobit ist ein männlicher Vorname.